

Вурманкаси — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Козловський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Алманчинське сільське поселення, Красноармійський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Пікшицьке сільське поселення, Красноармійський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Яншихово-Челлинське сільське поселення, Красноармійський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Ільїнське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Орінінське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Юськасинське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Вурман-Сюктерське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія
 Вурманкаси — присілок, Лапсарське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія

Див. також 
 Вурманкас-Туруново
 Другі Вурманкаси
 Перші Вурманкаси
 Треті Вурманкаси